Корнер — латинізована назва кутового удару у спортивних іграх (зокрема, у футболі).

 Корнер — форма корпоративних об’єднань, метою створення якої є акумулювання, перерозподіл та використання капіталу для оволодіння ринком будь-якого товару. Об’єднаний капітал використовується для скуповування акцій окремих корпорацій, які цікавлять корнер, для того, щоб в майбутньому їх можна було перепродати, або заволодіти контрольним пакетом акцій.

 Едред Джон Генрі Корнер (1906–1996) — британський вчений, ботанік, міколог, спеціаліст з фітоморфологіі
 Кріс Корнер (нар. 1974) — британський музикант, продюсер, автор-виконавець, один з засновників електронного гурту Sneaker Pimps та IAMX

 Корнер-Брук — місто на південному узбережжі затоки Бей-оф-Айлендс у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, Канада
 Тіллменс-Корнер — переписна місцевість та невключена територія в окрузі Мобіл, штат Алабама, США

Англійські прізвища